Silvia Paola Venegas Maturana es un personaje ficticio de la serie chilena Los Venegas de Televisión Nacional de Chile, Es interpretado por Carolina Marzán.

Información del personaje 
Nació en Santiago de Chile en la comuna de La Florida, en el año 1970, estudió en el Liceo Javiera Carrera fue una destacada alumna.

Sus padres son Guillermo Venegas y Silvia Maturana, es nieta de la señora (Hilda Aguirre) y ahijada del compadre Moncho Cabrera.

En el 1989 conoce a Gonzalo Ríos y en el 1992 nace su primera hija llamada Camila Ríos Venegas.

En el 2010 se va a trabajar a como enfermera en África, luego esta queda para siempre, y manda una carta a su novio (Gonzalo Ríos) pidiéndole la separación.

Véase también 
 Los Venegas

Personajes de Los Venegas